Секешень () — комуна в Румунії, у повіті Сату-Маре.
 Секешень () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративний центр комуни Секешень.
 Секешень () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Тікваніу-Маре.